Колышки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Колышки — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Колышки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Колышки — деревня в Лидском районе Гродненской области.

См. также 
 Колышка (значения)